STP je lahko kratica za:
 standardna temperatura in pritisk
 Stone Temple Pilots, glasbena skupina
 Straight-through processing, pojem v finančništvu
 Sveti Tomaž in Princ (mednarodna avtomobilska oznaka)